Kosak steht für:
 Kosak, Angehöriger einer slawischen Gemeinschaft, siehe Kosaken

Kosak ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Kosak (1936–2019), oberschlesischer Politiker und Sejm-Abgeordneter
 Ceno Kosak (1904–1985), österreichischer Architekt, Designer, Maler und Bühnenbildner
 Dmitri Nikolajewitsch Kosak (* 1958), russischer Politiker
 Hanna Kosak (* 1974), weißrussische Leichtathletin
 Karin Kosak (* 1979), österreichische Dressurreiterin
 Silvin Košak (1942–2022), slowenischer Assyrologe und Hetthitologe
 Taras Kosak (* 1972), ukrainischer Politiker 
 Wolodymyr Kosak (* 1959), ukrainischer Eisenbahner und Politiker

Kosak (ukrainisch Козак) ist der Name folgender Orte:
 Kosak, Ortschaft in der Oblast Riwne, Ukraine, siehe Rajon Korez#Dörfer
 Kosak (Schytomyr), Ortschaft im Rajon Schytomyr, Oblast Schytomyr, Ukraine

Siehe auch:

 Kozak
 Kosack
 Kossak
 Kossack